Rosemary Casals e Ilie Năstase hanno battuto in finale Evonne Goolagong Cawley e Kim Warwick, 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Evonne Goolagong Cawley /  Kim Warwick (finale)
  Rosemary Casals /  Ilie Năstase (Campioni)

  Clark Graebner /  Billie Jean King (semifinali)
  Frew McMillan /  Judy Dalton (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1974